Lliçà d'Amunt, municipi del Vallès Oriental.
 Lliçà de Vall, municipi del Vallès Oriental.